Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях проходил с 3 по 6 марта 2005 года на катке Людвиг Швабль штадион в Инцеле (Германия). На чемпионате впервые проводились соревнования в командной гонке.

Расписание

Медальный зачёт

Призёры

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты на сайте ИСУ

Чемпионаты мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях
2005 год в конькобежном спорте
Март 2005 года
Спорт в Германии в 2005 году
Международные соревнования по конькобежному спорту в Германии
Чемпионаты мира в Германии
Международные спортивные соревнования в Инцелле